Зинке́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия. Образована от имени Зинко, которое могло быть уменьшительной формой имён: Зина, Зиновий, Зинон.

Известные носители 
 
 Зинкевич, Алексей Валерьевич (род. 1997) — украинский футболист.
 
 
 Иосиф Зинкевич (ум. после 1740) — игумен Русской православной церкви.
 Зинкевич, Мария Мироновна (1924—2010) — советская белорусская актриса.
 Зинкевич, Михаил Михайлович (1883—1945) — генерал-майор Белого движения.
 Сергий (Зинкевич) (1885—1938) — епископ Рыбинский.
 Зинкевич, Яна Вадимовна (род. 1995) — украинский медик и депутат Верховной Рады 9 созыва.

См. также

Примечания